Esistono più comuni francesi con questo nome

Châteaubourg – Ardèche
Châteaubourg – Ille-et-Vilaine